Crile ist der Familienname folgender Personen:

 George Washington Crile (1864–1943), US-amerikanischer Chirurg
 Susan Crile (* 1942), US-amerikanische Malerin

Crile bezeichnet auch:
 Crile (Mondkrater)

Siehe auch:
 Crail
 Kreil